Latina kan syfta på:

 Latina – en beteckning på en kvinnlig latinamerikan, se latino

Geografi

Italien 

 Latina (provins) – en provins, Lazio, 
 Latina – en kommun i Lazio, Provincia di Latina, 
 Latina Airport, flygplats, Lazio, Provincia di Latina,

Spanien 

 Latina (del av en befolkad plats)  Madrid, Provincia de Madrid,

Se även
 La Latina, Madrid – en stadsdel i Madrid